Leo Bei ist der Name folgender Personen:

* Leo Bei (Kostümbildner) (1918–2005), österreichischer Kostümbildner und Filmausstatter 
 Leo Bei (Musiker) (* 1958), österreichischer Musiker